Mali Vrh (gmina Brežice)
 Mali Vrh (gmina Mirna Peč)
 Mali Vrh (gmina Šmartno ob Paki)